Giorgio Castriota Scanderbeg, condottiero e patriota albanese.
 Skanderbeg l'eroe albanese, film biografico sull'eroe nazionale albanese, realizzato nel 1953 e diretto da Sergei Yutkevich.
 Scanderbeg (opera), dramma per musica in tre atti di Antonio Vivaldi su libretto di Antonio Salvi.
 Ordine di Skanderbeg, ordine equestre albanese.
 SS Skanderbeg, divisione di fanteria delle Waffen-SS.
 Corona di Skanderbeg, la corona di Giorgio Castriota utilizzata nel simbolo del Regno d'Albania.

Pagine correlate 
 Castriota (famiglia)
 Castriota, pagina di disambiguazione.